Giesendorf (Elsdorf), een plaats in de Duitse gemeente Elsdorf, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Giesendorf (Rambin), een plaats in de Duitse gemeente Rambin, deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren